Туль:

 Туль — коммуна во французском департаменте Мёрт и Мозель региона Лотарингия.
 Туль — средневековое княжество на территории Лотарингии.
 Туль — округ во Франции, один из округов в регионе Лотарингия.
 Туль, Магдалена — польская поп-певица.